Paperino campione di golf (Links Hijinks) è una breve storia a fumetti disegnata da Carl Barks. Essa è composta da 10 tavole e prende spunto da un film Donald's Golf Game del 1938.

Pubblicazioni 
 USA, settembre 1948 numero 96 di Walt Disney's Comics and Stories.
 Italia, 22 maggio 1949 sul  numero 46 degli Albi tascabili di Topolino.

Altre pubblicazioni italiane 
Paperino d'Oro n. 5 (10/1979)
Paperino n. 8 (9/1982)
Il Tascabilone n. 1 (1/1987)
Zio Paperone n. 41 (2/1993)
Paperino - Carl Barks n. 8 (17/9/1997)
La grande dinastia dei paperi n. 41 (3/11/2008)

Personaggi 
Paperino
Qui, Quo, Qua
Gastone Paperone

Trama 
Nella storia Paperino si impegna nel gioco del golf portandosi dietro Qui, Quo e Qua in veste di caddie. I ragazzi si divertono alle sue spalle facendogli credere di essere bravissimo; convinto sfida Gastone (il papero fortunato che in questa storia venne chiamato "Reginaldo Paperotti"), alla fine ne esce sconfitto.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks